Die Zweite Division 1911/12 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. September 1911 und endete am 31. März 1912.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1911/12